Alex Meyer peut désigner :
 Alex Meyer (1988-), un nageur américain spécialiste des longues distances en eau libre ;
 Alex Meyer (1990-), un joueur américain de baseball, lanceur droitier des Angels de Los Angeles ;